Les Trois Hiérarques (), titre des trois pères de l'Église, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome.
 Conversation des Trois Hiérarques, conversation entre théologiens.
 Église des Trois Hiérarques (1637), église du monastère orthodoxe de Iași.
 Trois Hiérarques (1891), cuirassé construit pour la Marine impériale de Russie.